Hendrik Anthony Kramers, un physicien théoricien néerlandais.

Divers 
 Kramers Ergot, une série d'albums de bande dessinée collectifs publiés aux États-Unis d'Amérique sous la direction de Sammy Harkham depuis 2000.
 Les Relations de Kramers-Kronig, des lois en optique.
 Le développement de Kramers-Moyal, un processus stochastique.
Patronyme néerlandais